Guissart ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Guissart (1927–2008), französischer Ruderer
 René Guissart (1888–1960), französischer Kameramann und Filmregisseur
 René Guissart (Ruderer) (1929–2014), französischer Ruderer